Склад збірної Японії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Японія
С 2010